Christo Iwanow – bułgarski artysta
 Christo Iwanow – bułgarski profesor chemii organicznej
 Christo Iwanow – bułgarski piłkarz